André Gomes pode se referir a:

André Gomes (futebolista brasileiro)
André Gomes (futebolista português)
André Gomes Pina, senhor de engenho (século XVI)

Ver também

Desambiguações de antropônimos